Томас Волластон () — англійський біолог. Вивчав ентомологічну фауну островів Атлантичного океану (Мадейра, Канарські острови, Кабо-Верде, острів Святої Єлени).

Публікації 
 Wollaston T.V. 1854. Insecta Maderensia; being an account of the insects of the islands of the Madeiran group. London: J. van Voorst, xlii + 634 pp, 13 pls.
 Wollaston T.V. 1855. Descriptions of two coleopterous insects new to the British fauna. The Zoologist 13: 205—207.
 Wollaston T.V. 1857. Catalogue of the coleopterous insects of Madeira in the collection of the British Museum. London: The Trustees of the British Museum, xvi + 234 pp.
 Wollaston T.V. 1860. On additions to the Madeiran Coleoptera. Annals and magazine of natural history (3)5: 217—222, 252—267.
 Wollaston T.V. 1860. On additions to the Madeiran Coleoptera. Annals and magazine of natural history (3)6: 48–54, 100—108.
 Wollaston T.V. 1861. On additions to the Madeiran Coleoptera. Annals and magazine of natural history (3) 8: 99–111.
 Wollaston T.V. 1862. On the Euphorbia-infesting Coleoptera of the Canary Islands. The Transactions of the Entomological Society of London (3) 1[1862–1864]: 136—189.
 Wollaston T.V. 1863. Diagnostic notices of new Canarian Coleoptera. Annals and magazine of natural history (3) 11: 214—221.
 Wollaston T.V. 1864. Catalogue of the coleopterous insects of the Canaries in the collection of the British Museum. London: The Trustees of the British Museum, xiii + 648 pp.
 Wollaston T.V. 1865. Coleoptera Atlantidum, being an enumeration of the coleopterous insects of the Madeiras, Salvages, and Canaries. London: J. van Voorst, xlvii + 526 + 140 (Appendix) pp.
 Wollaston T.V. 1867. Coleoptera Hesperidum, being an enumeration of the coleopterous insects of the Cape Verde Archipelago. London: J. van Voorst, xxxix+ 285 pp.
 Wollaston T.V. 1869. On the Coleoptera of St. Helena. Annals and magazine of natural history (4) 4: 297—321.
 Wollaston T.V. 1871. On additions to the Atlantic Coleoptera. The Transactions of the Entomological Society of London 1871: 203—314.
 Wollaston T.V. 1871. On the Coleoptera of St. Helena. Annals and magazine of natural history (4) 8: 396—413.
 Wollaston T.V. 1872. Notes on the Coleoptera of Slapton, with description of a new species of Scopaeus. The Entomologist's Monthly Magazine 9: 33–35.
 Wollaston T.V. 1879. Notes on the Lepidoptera of St. Helena, with descriptions of new species. Annals and magazine of natural history (5)3: (15) 219—233, (17) 329—343, (18) 415—441.

Посилання 
 T. Vernon Wollaston Un ėntomologo en la Macronesia Extensive Account 
  Gaedike, R.; Groll, E. K. & Taeger, A. 2012: Bibliography of the entomological literature from the beginning until 1863 : online database — version 1.0 — Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut.

Британські ентомологи
Колеоптерологи